Йенс Отто Краг (; 15 сентября 1914, Раннерс, Ютландия, Дания - 22 июня 1978, Скиверен, Северная Ютландия, Дания) — датский государственный и политический деятель. Премьер-министр Дании с 3 сентября 1962 по 2 февраля 1968 года и с 11 октября 1971 по 5 октября 1972 года.

Биография 
Ранние годы

Йенс Отто Краг родился 15 сентября 1914 года в городе Раннерс (Ютландия). В 1930 году он вступил в молодёжную организацию Социал-демократической партии. В 1930-х годах переехал в Копенгаген, чтобы изучать экономику в городском университете. В то же время вёл активную партийную деятельность. Во время Второй мировой Войны консультировал профсоюзы по проблемам и вопросам экономики.

Политическая карьера 
В 1947 году был избран в парламент Дании и стал министром торговли. Поддерживал вступление Дании в НАТО в 1949 году. В 1950 году Краг покинул парламент из-за конфликтов с лидерами партии Вильгельмом Бюль и Хансом Кристианом Ханссеном. Желая обучиться лучше говорить по-английски и путешествовать по миру, он попросил о работе в датском посольстве в США. Краг получил работу и пребывал в Вашингтоне до 1953 года. Именно в этом году он был переизбран в парламент, и ещё раз стал министром, а в этом случае министром без портфеля. Через месяц его назначили министром внешних экономических связей. Он занимал этот пост до 1958 года, когда он стал министром иностранных дел.

Первое премьерство 
3 сентября 1962 года Краг сменил Вигго Кампманна на посту премьер-министра и председателя партии. При его первом премьерстве Дания несколько улучшила взаимоотношения с СССР, в феврале 1964 года он посетил СССР, в то время как в июне советский лидер Никита Хрущёв нанёс официальный визит в Данию. В то же время Дания сохраняли хорошие и тесные отношения с США. Во внутренней политике Краг был инициатором проведения реформ в области социального обеспечения и страхования и внедрения новых пенсионной системы и детских выплат. Ушёл с должности главы правительства после поражения своей партии на парламентских выборах 23 января 1968 года. 

Второе премьерство

11 октября 1971 года Краг вновь стал премьер-министром после победы своей партии на очередных парламентских выборах. В январе 1972 года умер король Дании Фредерик IX, и на престол вступила его дочь Маргрете. В апреле того же года была проведена образовательная реформа, увеличившая продолжительность начального образования с 7 до 9 лет. Ещё через два месяца была введена система ежедневных пособий по болезни и беременности. 5 октября 1972 года Краг ушёл с должности премьер-министра и председателя Социал-демократической партии на фоне сложностей вокруг вступления страны в ЕЭС и неоднозначного отношения к этому со стороны ряда политиков и граждан. Его преемником во главе правительства и партии стал Анкер Йоргенсен.

Смерть

22 июня 1978 года Краг умер от остановки сердца на своей даче в Скиверене (Северная Ютландия). Похоронен на Западном кладбище Копенгагена.

Награды 

 Международная премия имени Карла Великого (19 мая 1966).

Семья 
Краг был дважды женат. Его второй женой была известная датская актриса, Хелле Виркнер. Оба брака закончились разводом во многом из-за супружеской неверности Крага. У него было трое детей, один из них родился вне брака. Среди детей Крага сын Йенс Кристиан (род. 1960) и дочь Астрид Хелен (1962-2014).

Премьер-министры Дании
Министры иностранных дел Дании
Лауреаты международной премии им. Карла Великого
Члены Социал-демократической партии Дании
Депутаты фолькетинга
Политики XX века
Правители Европы XX века
Похороненные на Западном кладбище (Копенгаген)